Евстати Димитров Стратев е български актьор.

Биография 
Роден е на 11 февруари 1934 г. в Шумен. Син е на друг известен актьор – Димитър Стратев. Завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1959 г.

Работи в Драматичния театър във Видин (1959 – 1960), Драматичния театър в Русе (1960 – 1962) и Театъра на Народната армия (1962).

Член на САБ и СБФД (1974).

Награди и отличия 
 Орден „Кирил и Методий“ – I степен (1969).
 Медал „За заслуги“ към БНА.

Театрални роли 
 „Учителят по танци“ (Лопе де Вега) – Белардо
 „Когато розите танцуват“ (Валери Петров) – стария
 „Жан дьо Франс“ (Л. Холбарг) – Жан дьо Франс
 „Майстори“ (Рачо Стоянов) – майстор Генчо
 „Криворазбраната цивилизация“ (Добри Войников) – бащата на Митю
 „Паганини на тромпет“ (1969) (Никола Русев)

Телевизионен театър 
 „Всекиму заслуженото“ (1966) (Самуел Альошин)
 „Светът е малък“ (1968) (Иван Радоев)
 „Ромео, нима още живееш“ (1968) (Панчо Панчев)
 „Весела антология“ (1970) (Иван Вазов)
 „Свирач на флейта“ (1970) (Йордан Йовков)
 „Сред героите на Йовков“ (1970) (Йордан Йовков)
 „Разминаване“ (1970) (Камен Калчев)
 „… И компания“ (1971) (Йордан Радичков)
 „Новото пристанище“ (1972) (Ст. Л. Костов) – Николиев
 „Тайната на младостта“ (1972) (Миклош Дярваш)
 „Не подлежи на обжалване“ (1973) (Лозан Стрелков)
 „Изповедта на един клоун“ (1973) (Хайнрих Бьол)
 „Криворазбраната цивилизация“ (1974) – майстор Станю
 „Телерезада“ (1974) (Пейо Яворов), мюзикъл
 „Цилиндъра“ (1974) (Едуардо де Филипо)
 „Тойфеловата кула“ (1974) (Богомил Герасимов)
 „Банята“ (1974) (Стефан Шечерович)
 „Съдии на самите себе си“ (1977) (Кольо Георгиев)
 „Новата линия“ (Генадий Бокарьов) (1978)
 „Защо?“ (1982) (Габриел Ару)

Филмография

Външни препратки 
  
  Евстати Стратев в КиноПоиск
  Евстати Стратев в Кино-Театр
 Пенчо Ковачев, Актьорите, на които алкохолът не прости, 24chasa.bg, 3 август 2009

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Възпитаници на НАТФИЗ
Носители на орден „Св. св. Кирил и Методий“
Родени в Шумен
Починали в София